Museu do Vinho e da Vinha (Arco de São Jorge)
 Museu do Vinho e da Vinha (Bucelas)
 Museu do Vinho (Madalena)